La greixa d'avet (Hericium coralloides) és un bolet comestible.

El cos fructífer (el bolet) té forma de corall (d'aquí el nom científic), una altura d'entre 10 i 40 cm i és carnós i trencadís, d'un color blanc que es va tornant primer grogós i després ocre amb els dies. Té moltes branques ascendents que s'originen totes d'una tija comuna. De les tiges pengen agulles de mida desigual i disposició irregular.

Quan és jove és comestible però quan envelleix la carn es torna dura.

Creix sobre els troncs morts dels arbres, i només produeix el bolet en les darreres etapes de la descomposició de la fusta. A Europa Central, es fa sobretot en fagedes velles, tot i que de vegades també en arbres de fulla caduca diferents del faig, però al Pirineu català es localitza en pinedes i avetoses.

Apareix a la tardor i a l'hivern.

La Societat Alemanya de Micologia el va escollir bolet de l'any el 2006.

Referències

Enllaços externs 

 Fotografies d'aquest fong en diferents estadis de desenvolupament.
 Descripció i fotografies d'aquest bolet. 
 Distribució de la greixa d'avet a la península Ibèrica. 

Bolets comestibles
Russulals